

Musica 
 Terra mia – album di Pino Daniele del 1977
 Terra mia – singolo di Mariella Nava del 1977
 Terra mia – album dei Calabruzi del 1997
 Terra mia – album di Maria Nazionale del 2005
 Terra mia – album di Gianni Celeste del 2010
 Terra mia – album di Gennaro Cosmo Parlato del 2011

Letteratura 
 Terra mia – libro del 2008 di Mario Basile

Cinema 
 Terra mia – film documentario del 2019 diretto da Ambrogio Crespi